Der Chainat Hornbill Football Club (), kurz Chainat FC oder Chainat Hornbill, ist ein thailändischer Fußballverein aus der Provinz Chainat. Der Verein spielt in der zweithöchsten thailändischen Fußballliga, der Thai League 2.

Vereinsgeschichte 
Der Verein wurde im Jahr 2009 gegründet und startete damals in der Thai Division 2. Nachdem in der ersten Saison der Aufstieg als Drittplatzierter knapp verpasst wurde, gelang der Sprung in die Thai Division 1 ein Jahr später in der Saison 2010. In der darauffolgenden Saison gelang sogar der Durchmarsch in die erste thailändische Liga. Nach vier Jahren Erstligazugehörigkeit stieg man im Jahr 2016 wieder in die zweite Liga ab. Im selben Jahr verbuchte der Verein seinen größten Erfolg mit dem Erreichen des Endspiels des Thai-FA Cups. Nach dem Tod von König Bhumibol Adulyadej hatte der thailändische Fußballverband die verbleibenden Spiele abgesagt, und die vier Halbfinalisten wurden als Mitgewinner ausgezeichnet. Nach einem Jahr Zweitklassigkeit stieg man als Meister der zweiten Liga schließlich wieder in die erste Liga auf. Die Saison 2018 beendete man als dreizehnter und sicherte sich damit den Klassenerhalt. 2019 musste man als Tabellenfünfzehnter in die zweite Liga absteigen.

Stadion 
Der Verein trägt seine Heimspiele im Khao Plong Stadium () in Chainat, das in der gleichnamigen Provinz liegt, aus. Bis 2011 fasste das Stadion 5574 Personen. Nach der Erweiterung finden jetzt bis zu 12.000 Zuschauer platz. Das Stadion wird vom Eigentümer Chai Nat Provincial Administration Organisation betrieben.

Spielstätten seit 2009

Vereinserfolge 
 FA Cup
 2016 – Sieger
 2011 – Finalist

 Thai Premier League Division 1
 2017 – Meister 
 2011 – 2. Platz 

  Regional League Division 2 – Northern Division
 2010 – 2. Platz

Aktueller Kader
Stand: 23. Januar 2023

Ehemalige Spieler

Trainer 
Stand: Dezember 2022

Beste Torschützen seit 2008

Chainat Hornbill FC U23

Saisonplatzierung

Beste Torschützen seit 2018

Saisonplatzierung

Sponsoren

Einzelnachweise / Erläuterungen

Weblinks 
 
 
 
 Chainat Hornbill FC in der Datenbank von thaileague.co.th
 Chainat Hornbill FC in der Datenbank von globalsportsarchive.com
 Chainat Hornbill FC bei facebook.com

Thailändischer Fußballverein
Sport (Chai Nat)
Gegründet 2009